Суперліга Албанії 2010–2011 — 72-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі був позбавлений 3 очок через відмову продовжувати один з матчів чемпіонату внаслідок протесту.
2. Клуб Ельбасані позбавлений 3 очок через відмову оплатити борги Дарко Перічу.
3. Клуб Тирана візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Албанії 2010—2011.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 травня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 травня 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2010—2011
Албанія
Албанія